Beyle steht für:
 Beyle (Vorname), weiblicher Vorname

Beyle ist der Familienname folgender Personen

 Marie-Henri Beyle (1783–1842 in Paris), französischer Schriftsteller, besser bekannt unter seinem Pseudonym Stendhal
 Fritz Beyle (1899–1997), deutscher Gewerbemaler

Siehe auch:
 Bayle
 Beile